Titre ist 

 der Name des Berliner Originals Madame Du Titre
 Namensbestandteilder nordfranzösischen Gemeinde Le Titre